James Harris "Jim" Simons, né en 1938 à Newton (Massachusetts), est un trader américain, mathématicien de formation.

Activités 
En 1982, Simons a fondé le fonds d'investissement privé Renaissance Technologies Corporation basé à New York gérant plus de  de dollars en 2009 ; Simons est actuellement CEO à la tête de l'un des hedge funds les plus profitables du monde  : son revenu est estimé à  de dollars en 2006,  de dollars en 2007 et  de dollars en 2008. Père de 3 enfants, il a pris sa retraite le . Jim Simons est l'investisseur ayant eu la meilleure rentabilité annuelle  : +34 % par an pendant 30 ans.

Il est à l'origine de la création du Simons Center for Geometry and Physics à l'Université d'État de New York à Stony Brook. 

Il est cité dans les révélations des Paradise Papers, en novembre 2017.

Prix et récompenses 
En 1976, il est lauréat du prix Oswald Veblen.

Notes et références

Liens externes 

 

Homme d'affaires américain
Mathématicien américain du XXe siècle
Trader
Étudiant de l'université de Californie à Berkeley
Étudiant du Massachusetts Institute of Technology
Professeur à l'université de Lancastre
Professeur à l'université Harvard
Professeur au Massachusetts Institute of Technology
Lauréat du prix Oswald-Veblen
Naissance en avril 1938
Naissance à Newton (Massachusetts)
Personne citée dans le scandale des Paradise Papers
Mathématicien américain du XXIe siècle